Cornèlia fou filla de Publi Corneli Escipió que després de la seva adopció per Quint Metel es va dir Quint Cecili Metel Escipió, el qual fou cònsol el 52 aC.

Es va casar amb Publi Cras, fill del triumvir, que va morir el 53 aC junt amb el seu pare en l'expedició contra els parts.

El 52 aC es va casar amb Gneu Pompeu Magne que sembla que en va estar realment enamorat, ja que era encara molt jove i maca, i molt intel·ligent.

El 49 aC Pompeu, quan va sortir d'Itàlia, la va enviar junt amb el seu fill Sext Pompeu, a Lesbos. Després de Farsàlia (48 aC) Pompeu es va reunir amb ella a Lesbos i els dos van anar a Egipte, on Pompeu fou assassinat. Llavors va fugir a Xipre i després a Cirene.

Perdonada per Juli Cèsar, va tornar a Roma on va rebre del dictador les cendres del seu marit, que va conservar a la seva finca d'Alba.

Gens Cornèlia
Gens Pompeia